

Geografia 
 Dadi – città della Cina
 Dadi – suddivisione dell'India
 Dadi – villaggio dell'Indonesia
 Dadi – villaggio dell'Iran

Persone 
 Eugène Dadi – ex calciatore ivoriano
 Hacen Dadi – cantante algerino
 Marcel Dadi – chitarrista francese
 Dadi Giawari – una regina del regno di Gilgit nel 17º secolo

Altro 
 Dadi – oggetti usati in molti giochi per generare in modo casuale esiti numerici o di altro tipo
 Dadi – in meccanica, componenti su cui si avvita la vite
 Dadi – strumenti di protezione nell'arrampicata
 Dadi – serie televisiva turca
 Dadi Auto – azienda motoristica cinese
 Daði – nome proprio di persona islandese maschile

Pagine correlate 
Dado